Danilo D'Angelo (n. , Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, Turismo Nacional y TS 1800 Santafesino.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Turismo Nacional